Antonio Giammarinaro – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Giammarinaro – politico e imprenditore italiano